Заблудовский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Заблудовский, Андрей Изильевич (род. 1959) — советский и российский рок-музыкант.
 Заблудовский, Антон Мартынович (1881—1953) — советский хирург, историк медицины.
 Заблудовский, Денис Борисович (род. 1980) — украинский хоккеист.
 Заблудовский, Иехиель Михал (1803—1869) — российский литератор.
 Заблудовский, Изиль Захарович (1927—2010) — российский актёр театра и кино.
 Заблудовский, Израиль Овсеевич (Исраэль Амир, 1903—2002) — 1-й главнокомандующий ВВС Израиля.
 Заблудовский, Исидор Вениаминович (Израиль, 1850—1905) — русский врач.
 Заблудовский, Михаил Давидович (1912—1941) — советский литературовед.
 Заблудовский, Павел Ефимович (1894—1993) — русский и советский врач, советский историк медицины.

Примечания